Ходо́к — может означать:

В отношении людей 
 Ходок (множ. ч. — ходоки́) в среде крестьянства Российской империи и СССР:
 1. Крестьянин, вовлечённый в отхожий промысел, предполагающий регулярный возврат к месту проживания по окончании сезонной работы. Пример — бурлаки, у которых, по Далю, ходка — «тяга судов бечевою».
 2. С началом столыпинских земельных реформ ходоки начинают противопоставляться переселенцам. «Справочники ходокам и переселенцам» продолжали выпускаться в СССР вплоть до перехода в конце 1920-х годов к плановой экономике. В этом разрезе ходоки могли выполнять по отношению к своим односельчанам функции квартирьеров, подготавливая массовое переселение желающих из мест с избыточной демографической нагрузкой.
 3. Дериватив от ходак, ходачка (от слова ходатайство) в значении «посыльный,… частный стряпчий, ходатай по делам в судах». Прообразами героев картины В. А. Серова «Ходоки у Ленина» были крестьяне деревни Колосово Плохинской волости Калужской губернии (существует ещё документально подтверждённая ходка этих же крестьян после смерти Ленина к М. И. Ульяновой).
 Ходок[d] — спортсмен по спортивной ходьбе.
 Ходок — ловкий человек, способный, умелый в каком-н. отношении. Пример: такой ходок по части женского пола, что другого такого не вдруг сыскать.
 Ходок — человек, регулярно посещающий какие-л. места или мероприятия. Пример: туда я больше не ходок.

Технический термин 
  — горная выработка, проводимая параллельно бремсбергу и уклону и служащая для передвижения людей и доставки грузов, проветривания и других целей. В зависимости от назначения их делят на людские и грузовые.

См. также 

 Ходоки
 Белые ходоки
 Ходоки у В. И. Ленина

Примечания